Velika nagrada Monaka 1960 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 29. maja 1960.

Stirling Moss je dosegel prvo zmago za Lotus v prvenstvu Formule 1.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 100
| 2:53:45,5
| 1
| 8
|-
! 2
| 10
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 100
| + 52,1 s
| 11
| 6
|-
! 3
| 36
|  Phil Hill
| Ferrari
| 100
| + 1:01,9
| 10
| 4
|-
! 4
| 18
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 99
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 2
|  Jo Bonnier
| BRM
| 83
| +17 krogov
| 5
| 2
|-
! 6
| 34
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 70
| +30 krogov
| 9
| 1
|-
! 7
| 6
|  Graham Hill
| BRM
| 66
| Zavrten
| 6
|  
|-
! 8
| 38
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 61
| Sklopka
| 8
|  
|-
! 9
| 22
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 56
| +44 krogov
| 7
|  
|-
! Ods
| 4
|  Dan Gurney
| BRM
| 44
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! DSQ
| 8
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 40
| Diskvalifikacija
| 2
|  
|-
! Ods
| 14
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 29
| Pregrevanje
| 12
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alan Stacey
| Lotus-Climax
| 23
| Šasija
| 13
|  
|-
! Ods
| 16
|  Chris Bristow
| Cooper-Climax
| 17
| Menjalnik
| 4
|  
|-
! Ods
| 26
|  John Surtees
| Lotus-Climax
| 17
| Prenos
| 15
|  
|-
! Ods
| 44
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 4
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Bruce Halford
| Cooper-Climax
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 32
|  Cliff Allison
| Ferrari
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Brian Naylor
| JBW-Maserati
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 40
|  Masten Gregory
| Cooper-Maserati
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 46
|  Chuck Daigh
| Scarab
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Giorgio Scarlatti
| Cooper-Castellotti
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 48
|  Lance Reventlow
| Scarab
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 42
|  Ian Burgess
| Cooper-Maserati
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960